Puchar Króla Hiszpanii w piłce siatkowej mężczyzn 2020 (hiszp. Copa de SM el Rey de Voleibol 2020) – 45. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Króla Hiszpanii (70. sezon wliczając Puchar Generała) rozegrany w dniach 7-9 lutego 2020 roku w Palau Municipal d'Esports Son Moix w Palmie. W rozgrywkach brało udział 6 najlepszych zespołów po pierwszej rundzie fazy zasadniczej Superligi.

Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Puchar Króla Hiszpanii po raz szósty zdobył , pokonując w finale drużynę . MVP wybrany został Hiszpan Aharón Gámiz.

System rozgrywek 
W Pucharze Hiszpanii 2020 uczestniczyło sześć najlepszych drużyn po pierwszej rundzie (tj. po 11. kolejce) fazy zasadniczej Superligi. Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału.

W ćwierćfinałach brały udział cztery drużyny z miejsc 3-6 po pierwszej rundzie fazy zasadniczej Superligi. Stworzyły one pary meczowe według klucza: 3-6, 4-5. Drużyny, które po pierwszej rundzie fazy zasadniczej zajęły miejsca 1-2, zaczynały rozgrywki od półfinałów. Pary półfinałowe powstały na podstawie drabinki stworzonej w drodze losowania. Losowanie odbyło się 13 stycznia 2020 roku w siedzibie Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Siatkowej.

Wygrani w swoich parach półfinałowych zmierzyli się w meczu finałowym. Zwycięzca meczu finałowego zdobył Puchar Hiszpanii 2020.

Tabela po 11. kolejce Superligi

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Hiszpanii w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w piłce siatkowej
2020 w Hiszpanii